Il singolare del torneo di tennis South African Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Aaron Krickstein che ha battuto in finale Grant Stafford 6-3, 7-6(7).

Teste di serie 

 Wayne Ferreira (semifinali)
 Aleksandr Volkov (semifinali)
 Mark Woodforde (primo turno)
 Marcos Ondruska (primo turno)

 Aaron Krickstein (campione)
 Claudio Mezzadri (secondo turno)
 Lars Jonsson (quarti di finale)
 Daniel Vacek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1993
ATP Tour 1993